Olanchito kan syfta på:

Honduras 

 Olanchito (kommun), Departamento de Yoro, 
 Olanchito (ort), Departamento de Yoro,